Bruno Giordano Sanzin (1906-1994) – poeta italiano
 Bruno Giordano (1954) – politico italiano
 Bruno Giordano (1956) – dirigente sportivo, allenatore di calcio, ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano